bitka kod Hadrianopola 323.
Bitka kod Hadrijanopola 378.
bitka kod Drinopolja 1205.